DDR kan syfta på 

 DDR – en stat Deutsche Demokratische Republik som existerade från 1949 till 1990, se Tyska demokratiska republiken oftare kallat Östtyskland
 DDR – nationalitetsbeteckningen för motorfordon från Östtyskland
 DDR – en serie dansspel, se Dance Dance Revolution
 DDR – ett studioalbum från 1977 av Drifters, se Dansa, disco, rock
 DDR SDRAM – en typ av minneskrets